Ángel Vallejo puede hacer referencia a:
 Ángel Vallejo Villalón (1778-1840), militar y político español; 
 Ángel Vallejo Miranda (?-1902), diplomático y escritor español; o
 Ángel Vallejo Domínguez (1981-), ciclista español.
 Ángel Vallejo García (1983-), microinstagramer y periodista que realiza entrevistas en directo a través de redes sociales.